«Les Platons» puede referirse a:
 Les Platons, 7ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.
 Les Platons, 8ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.